Bertrand Lacombe est un nom ou un surnom porté par plusieurs personnalités :
 Bertrand Lacombe (1966-), est évêque auxiliaire de Bordeaux depuis le  ;
 Paul Lacombe (1833-1903), dont le nom complet est Bertrand Thomas Paul Lacombe, est un homme politique français.